De stad Wiesbaden in de Duitse deelstaat Hessen is verdeeld in 26 Ortsbezirke.

Wat in de rest van Duitsland vaak wordt aangeduid als Stadtbezirk, wordt in Wiesbaden Ortsbezirk genoemd. Het Ortsbezirk is het hoogste bestuurlijke niveau onder het stadsbestuur en wordt vertegenwoordigd door een Ortsvorsteher. De stad is opgedeeld in 26 Ortsbezirke.

Ortsbezirke

Externe link 
  Informatiepagina op de officiële website van Wiesbaden